Deze hits waren Dancesmashes op Radio 538 in 2001:

2001
Muziek in 2001
Dancesmashes 2001